I Riksdagsvalet (lantdagsvalet) 1916 på Åland röstade 7 818 ålänningar. Deras röster fördelade sig på Svenska Folkpartiet 7 083 (90,6 %), Socialdemokraterna 547 (7,0 %), Kristna arbetarförbundet 61 (0,8 %), Ungfinnarna 34 (0,4 %) och Finska partiet 22 (0,3 %). Totalt kasserades 71 röster.

Åland hörde till Åbo läns södra valkrets.  Det fanns två åländska kandidater på de fyra listorna som Svenska Folkpartiet hade på Åland. Julius Sundblom fick 5 788 röster vilket räckte till en andra plats, efter en annan ålänning William Isaksson, som fick 6 175 röster, han bodde vid det tillfället i Åbo. Den andra åländska kandidaten Johannes Holmberg fick ihop 3 026 röster vilket räckte till en andra reservplats i valkretsen.

Valupptakten 
Första världskriget hade hållit på i snart två år, ryssarna hade påbörjat sina befästningsarbeten på Åland och det fanns över 5 000 soldater på Åland. Under juni månad 1916 drog Ålandstidningen igång sitt valarbete i tidningen. De uppmanade ålänningarna att mangrant deltaga i valet den 1 och 3 juli. De skrev det i sina ledare samt genom att rikta budskapet till innevånarna i de olika kommunerna på sina sidor. Getabor !Mangrant upp till val den 1 och 3 juli! Drag det röda strecket på någon av Svenska folkpartiets listor! Vem sviker?”

Svenska Folkpartiets listor på Åland  
Det fanns fyra listor på Åland som Svenska Folkpartiets kandidater fanns på. Samtliga kandidater på de åländska listorna var även med på andra listor förutom Holmberg, som endast fanns med på de två åländska. Emil Roos fanns på 9 listor, Jenny af Forselles (8) William Isaksson (7) och Julius Sundblom (5).

Valresultatet 
För att rösta måste man vara finsk medborgare och minst 24 år gammal. Det finns inga data på hur många som uppfyllde de kriterierna vid valet 1916 på Åland. Däremot ett år senare, i det följande riksdagsvalet, fanns det 12 509 röstberättigade män och kvinnor på Åland.  Om man räknar med att det inte var så stora befolkningsförändringar på ett år och eftersom kriget fortfarande pågick, så var många av de åländska sjömännen hemma vid valtillfällena. Då kan man uppskatta att deltagarprocenten borde finnas inom intervallet 65 % (beräknat på 12 000) till 60 % (beräknat på 13 000).

Rösterna per röstningsområden och fördelade på partierna.

Svenska Folkpartiets i Åbo läns södra distrikts röster i valet

Jämfört med riksdagsvalet 1913 på Åland 
 I valet 1913 deltog 7 633 ålänningar, 185 färre än vid 1916 års val. 
 Svenska Folkpartiet fick 7 197 röster (94,3 %), trots ett ökat antal röstande tappade Sfp 114 röster.
 Socialdemokraterna ökade däremot med 211 röster till 547 från 336 röster.

Referenser

1916
1916 i Finland
Ålands historia
Val på Åland
Ålandsfrågan